Gostilj je lahko:
 Gostilj, Bosna in Hercegovina
 Gostilj, Črna gora